Hansaburg bezeichnet zwei Gebäude in Hamburg:

 Kontorhaus Hansaburg, historisches Bürogebäude in Hamburg-Altstadt
 Hansaburg (Hamburg-Hamm), Gebäude der ehemaligen Papierfabrik Lehmann und Hildebrandt